

Mitologia 
Tlepolemo, figlio di Eracle, combatté nella guerra di Troia;
Tlepolemo Damastoride, figlio di Damstore, personaggio dell'Iliade.

Persone 
Tlepolemo, generale di Alessandro Magno;
Tlepolemo, funzionario egizio sotto Tolomeo II e Tolomeo III;
Tlepolemo, nipote del precedente, reggente d'Egitto per Tolomeo V.

Altro 
15651 Tlepolemos, un asteroide troiano.